Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 279001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1973 do 7 października 2010. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

279001-279100

279101-279200

279201-279300

279301-279400

279401-279500

279501-279600

279601-279700

279701-279800

279801-279900

279901-280000

Przypisy 

Lista planetoid 279001-280000